Ticket – tassa sanitaria italiana
 Ticket – richiesta di assistenza gestita da un centro informatico
 Ticket – coppia presidente e vicepresidente candidata alle elezioni negli USA
 Ticket – serie di videogiochi del 1986-1988
 Ticket – film di Im Kwon-taek del 1986